Con il nome di Santa Basilissa si indicano:

Santi e beati

Santa Basilissa Romana (†68), martire insieme a sant'Anastasia, entrambe discepole di san Pietro e curatrici della sua sepoltura, festeggiata il 15 aprile.
Santa Basilissa di Galazia (†250), martire con san Callinico, festeggiata il 22 marzo.
Santa Basilissa di Nicomedia (†303), vergine e martire in Nicomedia, festeggiata il 3 settembre.
Santa Basilissa in Tebaide (II – III secolo), martire sotto Diocleziano in Tebaide, celebrata il 6 gennaio.
Santa Basilissa di Treviri (†780), badessa benedettina a Treviri, celebrata il 5 dicembre.

Riferimenti 

Mario Sgarbossa, I santi e i beati, Figlie di San Paolo, Milano 1998, ISBN 88-315-1585-3
http://www.santiebeati.it/